

Населені пункти та їхні частини

 Хелмець — гміна в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Хелмець — село в гміні Менцинка Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хелмець — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Хелмець — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Хелмець — частина міста Богушув-Горце в Валбжиському повіті Нижньосілезького воєводства
 Хелмець — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Хелмець — осада в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки